Арапирака () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Алагоас. Население составляет 	410 798	 человек (на 2010 год). Площадь — 	2 437,640	 км². Плотность населения — 	168,52	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 826 374 000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2082 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,609 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Арапирака
 Кампу-Гранди
 Койте-ду-Ноя
 Краибас
 Фейра-Гранди
 Жирау-ду-Понсиану
 Лагоа-да-Каноа
 Лимуэйру-ди-Анадия
 Сан-Себастьян
 Такарана

Микрорегионы штата Алагоас